Barin ou Baarin peut désigner :
 Le barin ou baarin un dialecte mongol parlé en Mongolie-Intérieure et en Chine
 Prince Barin un personnage du film  Flash Gordon de 1980 réalisé par Mike Hodges, rôle tenu par Timothy Dalton
 Ba`rîn ou Baarin (arabe : baʿrīn, ) nom actuel du site de la forteresse de Montferrand proche de Rafanée en Syrie

Patronyme 

 Ljubomir Barin (1930-2017),  agent croate de football
 Lou Barin (1999-), une skieuse acrobatique française
 Stéphane Barin (1971- ) un joueur professionnel français de hockey sur glace
Patronyme français